(« longue durée » en anglais) peut désigner :
 Long play, un format de disque microsillon ;
 Long Play, un projet de film de Martin Scorsese sur l'histoire du rock ;
 Long Play production, une société de production française ;
 The Long Play, le premier album de la chanteuse franco-allemande Sandra sorti en 1985.

Voir aussi
 Longue durée